Passata – tecnica di pesca sportiva
 Passata di pomodoro – salsa di pomodoro
 Passata – antico rituale magico-religioso legato alla prevenzione e guarigione dell'ernia infantile.